Мясни́цкий:

 Мясницкий, Михаил Иосифович — ошибочное именование в ЭСБЕ российского картографа и статистика Михаила Иосифовича Мусницкого (1838—1894).
 Мясницкий — литературный псевдоним писателя-сатирика Ивана Ильича Барышева (1854—1911).

См. также 
 Мясницкий проезд в Москве.